

Дьоміно — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Дьоміно — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Дьоміно — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Дьоміно — село, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Дьомінська